Geslachtsgemeenschap hebben
 Zich prostitueren; zie Prostitutie

Zie ook 
 Pees (doorverwijspagina)